

Pallavolo 
 Superliga 2012-2013 – Torneo di pallavolo femminile, in Russia
 Superliga 2012-2013 – Torneo di pallavolo femminile, in Serbia
 Superliga 2012-2013 – Torneo di pallavolo femminile, in Spagna
 Superliga 2012-2013 – Torneo di pallavolo maschile, in Russia
 Superliga 2012-2013 – Torneo di pallavolo maschile, in Serbia

Calcio 
 SuperLiga 2012-2013 – Campionato di calcio, in Serbia
 Superliga 2012-2013 – Campionato di calcio, in Slovacchia

Calcio a 5 

 Superliga 2012-2013 – Campionato di calcio a 5, in Russia